Deux tournois de water-polo, un masculin et un féminin, sont disputés du 18 juillet au  lors des championnats du monde de natation 2001 à Fukuoka.

Tournoi masculin

Tour préliminaire

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Second Tour

Groupe E

Groupe F

Phase finale

Classemant final

Tournoi féminin

Tour préliminaire

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Classemant final

Légende 

 joués : matchs joués
 V : victoires
 N : nuls
 D : défaites
 BP : buts marqués
 BC : buts encaissés
 +/- : différence de but

2001
2001 water-polo
Natation water-polo
Natation water-polo 2001
Water-polo Monde 2001
Water-polo Monde
2001 au Japon